Транспорт — многозначное слово:
 Транспорт — система перемещения чего-либо.
 транспорт — совокупность всех видов путей сообщения, транспортных средств, технических устройств и сооружений на путях сообщения, обеспечивающих процесс перемещения людей и грузов различного назначения из одного места в другое; одна из важнейших отраслей материального производства, осуществляющая перемещения людей и грузов.
 транспорт — процесс перемещения грузов и людей в место назначения
 транспорт в биологии — движение молекул или ионов сквозь клеточные мембраны или посредством циркуляции крови.
 Транспорт в информатике — описание некоторых компьютерных сетевых протоколов.
 «Транспорт» — советское и российское издательство.
 «Транспорт» — нижегородская машиностроительная компания.

См. также 
 Транспорта (футбольный клуб)
 Транспорт Юнайтед (футбольный клуб)

Примечания